Nyakerera kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyakerera (vattendrag i Mwaro), 
 Nyakerera (periodiskt vattendrag), Gitega, 
 Nyakerera (vattendrag i Kayanza), 

Robotskapade Burundiförgreningar